Стивен Деон Хантер (; ) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Ранние годы 
Хантер играл в баскетбол в средней школе Провизо-Ист, которая подготовила других игроков НБА, таких как Шерелл Форд, Майкл Финли, Джим Брюэр, Док Риверс, Ди Браун, Донни Бойс, Реджи Джордан, Шеннон Браун, Стерлинг Браун и Джевон Картер. Затем Хантер провел два года в Университете Де Пола в Чикаго, прежде чем объявил, что имеет право участвовать в драфте НБА 2001 года.

Профессиональная карьера 
Будучи новичком, Хантер установил высший рекорд в карьере, набрав 17 очков 5 декабря 2001 года в победе над «Чикаго Буллз» со счетом 102–74.

В 2002 году во время тренировочного сбора с «Орландо Мэджик» он получил травму передней крестообразной связки и пропустил 49 игр в сезоне НБА 2002/2003.

24 апреля 2005 года, тогда еще в составе «Финикс Санз», Хантер набрал рекордные для постсезона 16 очков, а также сделал 5 подборов в победной игре против «Мемфис Гриззлис» (114:103). Клуб в конечном итоге вышел в финал Западной конференции, где проиграл «Сан-Антонио Спёрс» .

В межсезонье 2005 года в качестве свободного агента он подписал контракт с клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс». 1 февраля 2006 года его обменяли в «Нью-Орлеан Хорнетс» в обмен на два выбора во втором раунде драфта в 2006 и 2007 годах. 10 февраля президент Филадельфии Билли Кинг объявил, что «Хорнетс» расторгли сделку.

10 сентября 2007 года «Филадельфия» обменяла Хантера с Бобби Джонсом в «Денвер Наггетс» на Реджи Эванса и права драфта на Рики Санчеса.

7 августа 2009 года «Наггетс» обменяли Хантера и защищенный лотереей выбор в первом раунде драфта 2010 года в «Мемфис Гриззлис» на будущий выбор во втором раунде.

Последний матч Хантера в НБА состоялся 6 февраля 2010 года, когда «Мемфис» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» со счетом 102:109, где он набрал 2 очка и 1 подбор за 5 минут игры.

В октябре 2011 года он подписал контракт с «Динамо Сассари» из Италии.

В 2014 году Хантер стал послом «Финикс Санз» в Аризоне.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на NBA.com

Баскетболисты США
Центровые
Игроки «Де Поль Блю Демонс» (баскетбол)
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки БК «Динамо» Сассари